Ел Ресорте има више значења:

 Ел Ресорте (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Ресорте (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику